«Machina/The Machines of God» — п'ятий студійний альбом гурту «The Smashing Pumpkins», випущений у 2000 році, лейблом Virgin.

Композиції 
"The Everlasting Gaze" – 4:00
"Raindrops + Sunshowers" – 4:39
"Stand Inside Your Love" – 4:14
"I of the Mourning" – 4:37
"The Sacred and Profane" – 4:22
"Try, Try, Try" – 5:09
"Heavy Metal Machine" – 5:52
"This Time" – 4:43
"The Imploding Voice" – 4:24
"Glass and the Ghost Children" – 9:56
"Wound" – 3:58
"The Crying Tree of Mercury" – 3:43
"With Every Light" – 3:56
"Blue Skies Bring Tears" – 5:45
"Age of Innocence" – 3:55

Над альбомом працювали 
The Smashing Pumpkins
Billy Corgan – vocals, guitar, piano, keyboards, production, mixing, art direction and design
James Iha – guitar
D'Arcy Wretzky – bass guitar

Виноски 

Музичні альбоми 2000
Альбоми The Smashing Pumpkins
Англомовні музичні альбоми
Альбоми, спродюсовані Фладом
Лютий 2000